

Presentación previa 
Andrea Arnaboldi y Antonio Šančić eran ellos defensores del título, decidieron defender el título por separados.

Yevgueni Donskoi y Mikhail Elgin ganaron el título tras derrotar en la final Julian Knowle y Jonathan Marray.

Cabeza de serie

  James Cerretani /  Max Schnur (Cuartos de final)
  Marin Draganja /  Antonio Šančić (Primera ronda)

<ol start=3>
  Sergio Galdós /  Fabrício Neis ''(Primera ronda)
  Aliaksandr Bury /  Andrei Vasilevski ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Rennes 2017